

Geografia
 Isola di Krotov – isola russa nel golfo di Pietro il Grande

Persone
 Aleksandr Krotov – calciatore russo
 Pavel Krotov – sciatore freestyle russo
 Vjačeslav Krotov – calciatore russo
 Yurïý Krotov – ex calciatore kazako